Сантьяго () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1742 году Игнасио Ромеро Камачо. Муниципалитет Сантьяго был выделен в отдельную административную единицу в 1911 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 18 километров к западу-юго-западу (WSW) от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 435 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Сантьяго граничит на севере и северо-востоке с территорией муниципалитета Эль-Сулия, на востоке — с муниципалитетом Сан-Каетано, на юго-востоке — с муниципалитетом Дурания, на юго-западе — с муниципалитетом Саласар-де-Лас-Пальмас, на западе — с муниципалитетом Грамалоте. Площадь муниципалитета составляет 173 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 2823 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 53,8 % от населения Сантьяго, женщины — соответственно 46,2 %. В расовом отношении всё население города составляли белые и метисы.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 86,2 %.

Экономика 
Основу экономики Сантьяго составляет сельское хозяйство.

45,3 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 42,1 % — предприятия сферы обслуживания, 12,6 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер